Klomp ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Klomp (um 1625–1688), niederländischer Landschaftsmaler
 Birgit Klomp (* 1940), deutsche Schwimmerin
 Carmen Klomp (* 1975), australische Ruderin
 Carsten Klomp (* 1965), deutscher Kirchenmusiker und Hochschullehrer
 Johannes Franziskus Klomp (1865–1946), deutscher Architekt niederländischer Herkunft
 Ulla Klomp (* 1945), deutsche Schriftstellerin und Künstlerin

Siehe auch:
 Glomp
 Glomb